Arnas (Frankrijk)
Arnas (Portugal)
Årnäs (Zweden)